Valleroy ist der Familienname folgender Personen:

 C. J. Valleroy (* 1999), US-amerikanischer Filmschauspieler

Valleroy ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Valleroy (Doubs) im Département Doubs
 Valleroy (Haute-Marne) im Département Haute-Marne
 Valleroy (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle

mit Namenszusatz:
 Valleroy-aux-Saules im Département Vosges
 Valleroy-le-Sec im Département Vosges

Siehe auch:
 Vallerois